Huaso : cavalier chilien semblable au gaúcho argentin et au cow-boy américain.
Huaso : cheval chilien détenant le record du monde de saut en hauteur.